Ferulago koelziana är en flockblommig växtart som beskrevs av Karl Heinz Rechinger. Ferulago koelziana ingår i släktet Ferulago och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Flockblommiga växter
koelziana